Asnaballo puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia amygdaloides.
El nombre común de la planta Euphorbia isatidifolia.
El nombre común de la planta Euphorbia peplis.
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.